Château de la Verrerie pode referir-se a um de dois palácios franceses:

 o Château de la Verrerie (Cher), situado na comuna de Oizon, departamento de Cher;
 o Château de la Verrerie (Saône-et-Loire), situado na comuna de Le Creusot, departamento de Saône-et-Loire.

Desambiguação